Гори ватра се може односити на:

 Гори ватра (Здравко Чолић), песму поп певача Здравка Чолића из 1972. године
 Гори ватра (филм), босанскохерцеговачки филм из 2004. године